Банза́й може значити:

 Банзай — бойовий клич японських самураїв.
 Банзай-атака — спосіб ведення бою, поширений в часи Другої світової війни в японській армії.
 «Банзай!» — французький фільм 1983 року.
 «Банзай» — італійський фільм 1997 року.
 «Банзай, режисер!» — японський фільм 2007 року.